Crazy for You steht für:

 Crazy for You (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Harold Becker (1985)
 Crazy for You (Lied), Lied von Madonna (1985)
 Crazy for You (Album), Musikalbum von David Hasselhoff (1990)
 Crazy for You, Musical (1992), siehe Girl Crazy #Crazy for You: Neubearbeitung